Уильям Мортон Уилер (, род. 19 марта 1865 года — 19 апреля 1937 года) — крупнейший американский мирмеколог, энтомолог, профессор Гарвардского университета, академик Национальной академии наук США.

Биография 
Родился 19 марта 1865 года в г.Бирмингем (Алабама), США.

 1887—1890 — директор Общественного музея Милуоки
 1892—1899 — профессор зоологии в Чикагском университете
 1903—1908 — куратор зоологии беспозвоночных в Американском музее естественной истории, Нью-Йорк
 1908—1937 — профессор в Гарвардском университете
 1912 — академик Национальной академии наук США
 1931 — отмечен 

Умер 19 апреля 1937 году в г.Кембридж (Массачусетс) (США).

Мирмекология и муравьи 
Уилер стал основоположников американской науки о муравьях (и сам термин мирмекология был им и предложен) и крупнейшим её представителем начала XX века. Он специализировался не только на описании новых видов (и был одним из выдающихся таксономистов, описавшим более 600 новых видов муравьёв), но также работал в области эмбриологии и этологии насекомых. Для этого он обучался у Антона Дорна (1840—1909), Georg Baur (1859—1898) и Charles Otis Whitman (1842—1910). Его исследования поведения муравьёв и других общественных насекомых стали классическими. Говоря о «сообществе» муравьёв, он предложил считать муравейники живыми организмами в полной мере; он называет их суперорганизмами.

Уилеру принадлежит авторство термина этология в современном его понимании; он популяризировал этот термин в своей статье, опубликованной в английском журнале Science в 1902 году.

Новые таксоны муравьёв 
 См. также :Категория:Таксоны, описанные Уильямом Уилером

Уилер описал более 600 новых для науки видов муравьёв и около 30 новых родов этих общественных насекомых. Среди них:
 Blepharidatta Wheeler, 1915
 Cladomyrma Wheeler, 1920
 Electromyrmex Wheeler, 1910
 Zacryptocerus Wheeler, 1911
 72 новых вида рода Pheidole
 55 новых вида рода Camponotus
 39 новых видов рода Formica

Память 
В честь Уилера названо более 30 видов муравьёв, в том числе:
 Camponotus wheeleri Mann, 1916
 Cephalotes wheeleri Forel, 1901
 Pheidole wheelerorum MacKay, 1988
 Stenamma wheelerorum Snelling, 1973
 Technomyrmex wheeleri Emery, 1912

Главные труды 
Полный список его трудов включает 467 названий.

 Wheeler, W. M. Ants: their structure, development and behavior. New York, 1910, xxv + 663 pp.
 Wheeler, W. M. The ants of the Baltic Amber. // «Schr. Phys.-Okon. Ges. Konigsb.» — 1915. t.55: 1-142.
 Wheeler, W. M. Ants of the American Museum Congo expedition. A contribution to the myrmecology of Africa. // «Bull. Am. Mus. Nat. Hist.», 1922, vol.45: 1-1055.
 Wheeler, W. M. Social life among the insects. New York, 1923. vii + 375 p.
 Wheeler, W. M. The social insects: their origin and evolution. New York, 1928. xviii + 378 p.

Литература 
 
 Parker, George Howard (1938): Biographical Memoir of William Morton Wheeler. National Academy of Sciences Biographical Memoirs 19: 201—241. PDF (с полной библиографией)

Примечания

Ссылки 
  Уильям Мортон Уилер (W.M.Wheeler)

Энтомологи по алфавиту
Энтомологи США
Энтомологи XIX века
Энтомологи XX века
Этологи
Мирмекологи
Умершие в Кембридже (Массачусетс)
Родившиеся в Бирмингеме (Алабама)
Члены Национальной академии наук США